„On the Road Again” – piosenka Boba Dylana
 „On the Road Again” – piosenka Williego Nelsona